Бенгт Янгфельдт (; , Стокгольм, Швеция) — шведский литературовед-русист, переводчик и издатель. Профессор кафедры славистики Стокгольмского университета, в 1989—2000 годах — редактор журнала «Artes», издаваемого совместно Королевской академией музыки, Королевской академией свободных искусств и Шведской академией.

Биография 
Б. Янгфельдт является автором ряда книг и исследований, посвящённых русской литературе и изданных в Швеции и за рубежом, в том числе составителем переписки В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик «Любовь — это сердце всего», опубликованной в 1982, 1986 и 1991 годах на русском и английском языках.

Был редактором журнала «Русское культурное обозрение», выходившего четыре раза в год и знакомившего читателей с русской литературой и культурой.

Был многолетним другом и издателем Иосифа Бродского, перевёл на шведский несколько его стихотворений и пьесу «Мрамор», также является автором мемуаров о поэте.

Жена — актриса и певица Елена Янгфельдт-Якубович. Дочери  и Габи.

В некоторых публикациях обвиняется в том, что присвоил четыре картины Казимира Малевича, принадлежавших Н. И. Харджиеву.

Награды и премии 
 Дважды лауреат одной из главных литературных премий Швеции — Августовской премии, в 1998 году за книгу «Шведские пути в Санкт-Петербург» и в 2007 году за книгу «Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг».
 Лауреат премии Лэнгманского фонда культуры.

Библиография 

 Игорь Северянин. Письма к Августе Барановой. 1916—1938 (совместно с литературоведом из Эстонии Рейном Круусом; Стокгольм, 1988)
 Якобсон — будетлянин (1992)
 Шведские пути в Санкт-Петербург. перевод со шведского Ю. Н. Беспятых. — Стокгольм: Шведский Институт; СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003, 359 с. (Многонациональный Петербург); ISBN 91-520-0767-7.
 
 
 
 Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском; перевод со шведского Б. Янгфельдт, А. Нестеров. Москва: Corpus, Астрель, 2016, 368 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бенгт Янгфельдт: Портрет слависта  // Передача Радио «Свобода» «Поверх барьеров» (текст опубликован на сайте радиостанции 09.11.2001)
 
 Бенгфельдт Б. «Наполовину Валленберг, наполовину еврей» // Интервью сайту Jewish.ru 26.12.2014.

Переводчики на шведский язык
Переводчики с русского языка
Публицисты Швеции
Издатели Швеции
Исследователи русского авангарда
Маяковеды
Преподаватели Стокгольмского университета